Campoo-Los Valles — comarca da Cantábria
Aguilar de Campoo — município de Castela e Leão

Municípios da Cantábria
Campoo de Enmedio
Campoo de Yuso
Hermandad de Campoo de Suso

Desambiguações de topônimos